Hines lehetséges jelentései:

Amerikai Egyesült Államok 

 Hines (Illinois)
 Hines (közösség, Minnesota)
 Hines (önkormányzat nélküli település, Minnesota)
 Hines (Nyugat-Virginia)
 Hines (Oregon)
 Hines (Wisconsin)